Jezioro Martwe – jezioro na Białorusi, w obwodzie mińskim
 Jezioro Martwe – jezioro i rezerwat przyrody w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim
 Jezioro Martwe – jezioro i rezerwat przyrody w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim
 Jezioro Martwe – jezioro rynnowe w Polsce, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Szczecinek